Gorongosa (stad), een stad in de provincie Sofala in Mozambique
Gorongosa (district), een district in de provincie Sofala in Mozambique
Gorongosa (berg), een berg in dit district
Nationaal Park Gorongosa, een beschermd natuurgebied in dit district